Охо́тничье хозя́йство:
 Охотничье хозяйство — отрасль экономики, занятая удовлетворением потребностей путём охоты.
 Охотничье хозяйство — предприятие по использованию и воспроизводству охотничьих ресурсов.

Литература